Diego Morales puede referirse a:

 Diego Alberto Morales, futbolista argentino que juega en el Club Atlético Tigre.
 Diego Hernán Morales, futbolista argentino que juega en el Club Sportivo Cienciano.